William Tecumseh Sherman (1820-1891), generaal in de Amerikaanse Burgeroorlog
 De naar hem vernoemde M4 Sherman-tank
 De naar hem vernoemde General Sherman Tree, de grootste boom ter wereld
 Steden in de Verenigde Staten
 Sherman (Connecticut)
 Sherman (Illinois)
 Sherman (Mississippi)
 Sherman (New York)
 Sherman (South Dakota)
 Sherman (Texas)
 Sherman (band), een Belgische popgroep